Надо (, ) — французская фамилия:

 Надо, Гюстав (1820—1893) — французский композитор, поэт, сочинитель песен и шансонье.
 Надо, Мартен (1815—1898) — французский государственный деятель и писатель.
 Надо, Морис (1911—2013) — французский литературный критик, историк словесности, издатель.
 Надо, Николя (род. 1997) — канадский фигурист.
 Надо, Серж (1906—1995) — французский артист театра и кино, режиссёр.

См. также 
 Надо-Ню — река в России.

Примечания